Семако́в — русская фамилия; имеет женскую форму Семакова.

Известные носители 
 Семаков, Владимир Сергеевич (род. 1985) — украинский биатлонист.
 Семаков, Леонид Павлович (1941—1988) — советский бард, поэт и композитор, актёр, режиссёр, сценарист.
 Семаков, Фёдор (1978) — российский дзюдоист.

 Семакова, Анна Васильевна (1912—1998) — Герой Социалистического Труда.

См. также 
 Семаковка
 Семаковцы